Sharpe (televisieserie), een Britse televisieserie gebaseerd op de boeken van Bernard Cornwell rondom personage Richard Sharpe
Sharpe-ratio, meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering of handelsstrategie, vernoemd naar William Forsyth Sharpe

Personen
Alexander Sharpe, een Engels filoloog en musicoloog
Alex Sharpe, Ierse zangeres en musicalactrice
Cassie Sharpe, Canadees freestyleskiester (zus van Darcy)
Darcy Sharpe, Canadees snowboarder (broer van Cassie)
James Sharpe, Nederlands politicus en voormalig atleet
Lee Sharpe (1971), Engels voetballer 
Tom Sharpe, Engelse auteur van satirische romans
Richard Bowdler Sharpe, Engels zoöloog